Termin WBPE ima više značenja.

 UDP-2-acetamido-2-dezoksi-ribo-heksuluronat aminotransferaza, enzim
 WBPE (radio stanica)